Сан Антонио де Гвадалупе има више значења:

 Сан Антонио де Гвадалупе (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио де Гвадалупе (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Антонио де Гвадалупе, Лос Ортиз (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику